Александр Викторович Коршунов: Коршунов, Александр Викторович (род. 1954) — советский и российский актёр, режиссёр.
 Коршунов, Александр Викторович (род. 1968) — государственный и политический деятель ПМР.